Щу́чье о́зеро — распространённое название озёр (зачастую небольших). В том числе:

Казахстан 
 Щучье озеро — в Акмолинской области, в Бурабайском районе.

Россия 
 Щучье озеро — в Бурятии, в Селенгинском районе.
 Щучье озеро — на территории Санкт-Петербурга, в Курортном районе.
 Щучье озеро — в Тверской (большей частью) и Смоленской областях.

См. также 
 Щучье Озеро (список населённых пунктов)